Susann est un patronyme et prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
Jacqueline Susann (1918-1974), femme de lettres américaine

Prénom
, actrice allemande
, auteure américaine
Susann Goksør Bjerkrheim (née en 1970), joueuse norvégienne de handball
 (née en 1982), joueuse allemande de hockey sur glace
Susann Iren Hall (née en 1990), joueuse norvégienne de handball
 (née en 1935), harpiste classique américaine
Susann Müller (née en 1988), joueuse allemande de handball
Susann Pásztor (née en 1957), femme de lettres allemande
 (née en 1957), avocate et procureure allemande

Voir aussi

Homonymie de prénom